Julia Lopez peut désigner:

  (née en 1936), artiste-peintre mexicaine ;
 Julia Lopez (née en 1984), femme politique conservatrice britannique.